Михаи́л Ива́нович Черны́х:
 Черных, Михаил Иванович (1900—1985) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск.
 Черных, Михаил Иванович (1922—1966) — советский колхозник, ветеран войны, Герой Социалистического Труда (1948).